FA WSL Spring Series var en mellemliggende halv fodboldsæson, der var midt imellem to fulde sæsoner af FA WSL. Denne var imellem den sjette og syvende fulde FA WSL-sæsoner. Spring Series (Forårssæsonen) kørte fra februar til maj 2017 for at danne bro mellem FA WSL 2016-sæsonen som løb fra marts til september som en sommerturnering, og 2017–18-sæsonen som starter i september 2017 og slutter i maj 2018 som en vinterturnering.

Hold 
WSL 1

WSL 2

WSL 1 

Ti hold skulle efter planen have deltaget i denne sæson. To dage før deres første kamp annoncerede Notts County Ladies dog, at holdet blev nedlagt og at de trak sig ud af ligaen.

Tabel

Resultater 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|  style="width:170px; text-align:center;"|Hjemme \ Ude Note 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
| style="text-align:left;"| Arsenal
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Birmingham City
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Bristol City
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Chelsea
 
 

 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Liverpool
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Manchester City
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Reading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Sunderland
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Yeovil Town

Topscorere

WSL 2 

Ti hold deltog i denne sæson. Brighton & Hove Albion rykkede op efter at de slog Sporting Club Albion i FA Women's Premier League 2015-16 mesterskabs play-off. Efter at Notts County Ladies blev nedlagt i april 2017, rykkede et hold op i WSL1 ved slutningen af Spring Series for at spille der i 2017–18 sæsonen. Dette blev baseret på en evaluering af FA ud fra ansøgende klubbers forretningsplaner, budget, ungdomsudvikling, fasciliteter og resultater på banen.

Tabel

Resultater 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|  style="width:180px; text-align:center;"|Hjemme \ Ude Note 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| style="text-align:left;"| Aston Villa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Brighton & Hove Albion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Doncaster Rovers Belles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Durham
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Everton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| London Bees
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Millwall Lionesses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
| style="text-align:left;"| Oxford United
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Sheffield
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| style="text-align:left;"| Watford

Topscorere

Referencer 

FA Women’s Super League
Fodbold i 2017